Toponímia: Stirling (Escòcia), ciutat d'Escòcia al Regne Unit 
 Biografies:
 Robert Stirling (1790–1878), inventor de l'enginy Stirling
 Stirling Moss pilot d'automòbils